Galt (Califòrnia), ciutat dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Galt (Illinois), àrea no incorporada al comtat de Whiteside (Illinois, Estats Units) 
 Galt (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Galt (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Galt Football Club, equip de futbol amb seu a la ciutat de Galt (Ontàrio, Canadà)